Тилтон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тилтон, Марта (1915—2006) — популярная американская певица эпохи свинга и традиционного попа.
 Тилтон, Шарлин (род. 1958) — американская актриса и певица.